Tremoncillo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Thymus vulgaris; o
 el nombre común de la planta Trifolium campestre.